Tachensee ist ein Gewässername:

 Tachensee, älterer Name des Tachinger Sees bei Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Tachensee (Stuttgart), See im Westen des Naturschutzgebietes Greutterwald im Stadtbezirk Weilimdorf, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Taschensee